«Bound by Law? Tales from the Public Domain» — комикс, посвящённый законам об интеллектуальной собственности и общественному достоянию. Первое печатное издание опубликовано в 2008 году в издательстве Duke University Press Авторы комикса — художник и профессор юридических наук Кейт Аоки, правовед Джеймс Бойл и дизайнер ; поддержку проекту оказывает , базирующийся в  Университета Дьюка.

Первое, цифровое, издание, опубликованное под лицензией Creative Commons, вышло в 2006 году. Двумя годами позже появилось второе издание, сопровождённое вступлением, написанным Кори Доктороу, и введением авторства режиссёра Дэвиса Гуггенхайма.

Комикс рассказывает о женщине-режиссёре Акико, которая преодолевает трудности, связанные с применением принципа добросовестного использования, в процессе работы над документальным фильмом. Иллюстрации включают как коллажи из известных произведений, так и изображения, созданные специально для комикса.

Комикс получил множество рецензий, включая юридическое обозрение от , и стал выбором редакции журнала Choice: Current Reviews for Academic Libraries и других. «Bound by Law? Tales from the Public Domain» используется в учебных программах и рекомендован проектом .

Примечания

Литература 
 

Общественное достояние
Авторское право в США
Графические романы
Политические комиксы
Юридическая литература